Новая Зеландия принимала участие в зимних Олимпийских играх 2010 в четырнадцатый раз в своей истории, но не завоевала ни одной медали. Страна была представлена 9 мужчинами и 7 женщинами, принимавшими участие в соревнованиях по биатлону, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, лыжным гонкам, скелетону, сноубордингу, фристайлу и шорт-треку.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Женщины

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины

Шорт-трек 

 Мужчины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

 Спринт

Сноубординг 

 Хафпайп

Фристайл 

 Ски-кросс

Скелетон

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Новой Зеландии в 2010 году